Canada Steamship Lines (CSL, ) — канадское судоходное предприятие, расположенное в Монреале.

Основано в 1845 в Восточной Канаде. В 1951 предприятие купил владелец Algoma Джеймс Данн, который в 1963 продал его Power Corporation.

В 1986 его за 186 миллионов долларов приобрёл Пол Мартин. Когда он стал премьер-министром Канады, то был обвинён Квебекским блоком в использовании налоговых убежищ. Чтобы прекратить политические нападки, в 2004 он передал предприятие своим сыновьям.

Ссылки 
 Официальный сайт The CSL Group Inc.

Судоходные компании Канады
Квебекские предприятия
Компании Монреаля